Blanc - Argent